Threshold (engl. „Schwelle“) steht für:
 generell Schwellenwerte
 in der Physik die Schwellenenergie
 in der Luftfahrt der Beginn oder das Ende einer Landebahn, siehe Landeschwelle
 interner Codename von Microsoft Windows 10

in Film und Fernsehen:
 Originaltitel von Insects – Die Brut aus dem All, US-amerikanisch-kanadischer Fernsehfilm von Chuck Bowman (2003)
 Originaltitel von Nemesis – Der Angriff, US-amerikanische Fernsehserie von Bragi F. Schut (2005–2006)

in der Musik:
 Threshold (Album), Studioalbum der Power-Metal-Gruppe HammerFall (2006)
 Threshold (Band), britische Progressive-Metal-Band
 Threshold Records, britisches Musiklabel

Siehe auch:

 Threshold of Toxicological Concern, Grenzwert für Stoffe unbekannter Toxizität
 Threshold Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika